Oosthuizen, village de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas

Chrisna Oosthuizen (née en 1971), athlète sud-africaine
Coenie Oosthuizen (né en 1992), joueur sud-africain de rugby à XV
Étienne Oosthuizen (né en 1992), joueur sud-africain de rugby à XV
Jason Oosthuizen (né en 1999), coureur cycliste sud-africain
Louis Oosthuizen (né en 1982), golfeur sud-africain
Robert Oosthuizen (né en 1987), athlète sud-africain
Tania Oosthuizen (née en 1978), nageuse sud-africaine